Goro – miejscowość w strefie Bale, regionu Oromia w Etiopii
 Goro – miejscowość w strefie Szewa Zachodnia, regionu Oromia w Etiopii
 Goro – osada w Nowej Kaledonii
 Goro – dzielnica miasta Tchaourou w Beninie
 Goro – miejscowość i gmina we Włoszech
 Goro – postać fikcyjna, bohater gier i filmów z serii Mortal Kombat
 Gorō – japońskie imię męskie